Falklandwolf, uitgestorven dier dat ook wel 'warrah' heette, en dat leefde op West-Falkland
 Warrah (rivier), een rivier op West-Falkland, genoemd naar bovenstaand dier